Wanchain je decentralizovaná kryptoměna, jejíž hlavním cílem je interoperabilita mezi různými blockchainy. Samotná zkratka této kryptoměny je WAN a má naznačovat podobnost s „Wide Area Network”. Zkratka v počítačové terminologii označuje sítě v rozsáhlé oblasti, např. síť internet. Díky interoperabilitě různých blockchainů bude možné mezi různými blockchainy sdílet informace nebo provádět transakce. Nově bude Wanchain podporovat i soukromé blockchainy.

Historie 
Wanchain začínal jako ICO a to v bylo úspěšně ukončeno v říjnu roku 2017. Poté na počátku roku 2018 proběhl mainnet Wanchainu a Wanchain se mohl pyšnit vlastním blockchainem. Postupně Wanchain implementoval spolupráci mezi blockchainy ERC20 (Ethereum), Bitcoin a EOS.

Těžba 
Wanchain bylo možné těžit, podobně jako jiné kryptoměny, např. Ethereum nebo Bitcoin. Nově přešel Wanchain na tzv. konsensus PoS - Proof-of-Stake. Toto řešení je podstatně šetrnější k ekologii. Pro těžbu nepotřebuje žádnou výkonnou grafickou kartu, nebo dokonce ASIC zařízení. Postačí jakýkoliv běžící počítač (může to být i platforma ARM) jenž je připojen k internetu. Postačí vám vlastnit Wanchain token v podporované peněžence a můžete se podílet na "těžbě" kryptoměny.

Cenový vývoj 
Wanchain se na trhu kryptoměn objevil v době, kdy kryptoměny pomalu a jistě klesaly. Přesto cena Wanchainu dosáhla maxima 4. května 2018 a dosáhla úrovně zhruba 9,8 USD.  Poté následovala postupné korekce a na počátku roku 2020 bylo možné zakoupit Wanchain pod 0,2 USD. Pokles hodnoty činil až 98%. Cenu je možné sledovat na této adrese. Přesto vývoj samotného týmu pokračuje dál a pro rok 2020 je plánována implementace podpory dalších dvou blockchainů.

Tým 
Při spuštění Wanchainu, měl tým min. 23 členů. Hlavní členové týmu:

 Jack Lu - zakladatel společnosti
 Li Ni - obchodní viceprezident
 Gabriel Guo - ředitel vývoje aplikací

Aktuální seznam TOP managementu Wanchainu je možné najít zde .

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pohled na kryptoměnu: Wanchain
 Blockchain kniha

Kryptoměny